Жезус () — португальская фамилия. Известные носители:

 Жезус, Габриэл (род. 1997) — бразильский футболист.
 Жезус, Жуан (род. 1991) — бразильский футболист.
 Жесус, Каролина Мария ди (1914–1977) — бразильская писательница.
 Жезус, Мануэл Жозе де (род. 1946) — португальский футбольный тренер.
 Жезус, Рикарду (род. 1985) — бразильский футболист.
 Жезус, Фабио де (род. 1976) — бразильский футболист.

См. также 
 Джизус